Le elezioni parlamentari a Trinidad e Tobago del 2020 si sono tenute il 10 agosto per il rinnovo della Camera dei rappresentanti.

Risultati

Collegamenti esterni

2020
Trinidad e Tobago